Ben Ali ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Ben Ali (* 1933), tunesischer Radrennfahrer
 Leïla Ben Ali (* 1956), tunesische Ehefrau von Zine el-Abidine Ben Ali
 Raschid Ben Ali (* 1978), niederländischer Maler
 Salim Ben Ali (um 1918–2002), komorischer Politiker
 Youssef Ben Ali (* 1987), tunesisch-katarischer Handballspieler
 Zine el-Abidine Ben Ali (1936–2019), tunesischer Politiker, Präsident von 1987 bis 2011